Serie A, Italiaanse hoogste voetbaldivisie bij de mannen
 Serie A (vrouwenvoetbal Italië), Italiaanse hoogste voetbaldivisie bij de vrouwen
 Serie A (vrouwenrugby Italië), Italiaanse hoogste rugbydivisie bij de vrouwen
 Serie A (mannenzaalhockey Italië), Italiaanse hoogste zaalhockeydivisie bij de mannen
 Serie A (vrouwenzaalhockey Italië), Italiaanse hoogste zaalhockeydivisie bij de vrouwen
 Serie A (mannenijshockey Italië), Italiaanse hoogste ijshockeydivisie bij de mannen
 Serie A (vrouwenijshockey Italië), Italiaanse hoogste ijshockeydivisie bij de vrouwen
 Serie A (mannenhandbal Italië), Italiaanse hoogste handbaldivisie bij de mannen
 Serie A (vrouwenhandbal Italië), Italiaanse hoogste handbaldivisie bij de vrouwen
 Serie A (mannencricket Italië), Italiaanse hoogste cricketdivisie bij de mannen
 Lega Basket Serie A, de hoogste Italiaanse basketbalcompetitie bij de mannen
 Campeonato Brasileiro Série A, Braziliaanse hoogste voetbaldivisie bij de mannen

Zie ook
 Serie A1 (doorverwijspagina)